HMS Pandora war der Name mehrerer Schiffe in der Geschichte der britischen Royal Navy.

 Die erste HMS Pandora war eine Fregatte der Porcupine-Klasse mit 24 Kanonen, die 1779 vom Stapel lief. Das Schiff war 1791 auf der Suche nach der Bounty und strandete auf dem Great Barrier Reef.
 Die zweite HMS Pandora war eine Brigg mit 14 Kanonen. Das ursprünglich französische Schiff mit dem Namen Pandour wurde 1795 durch die Royal Navy gekapert.
 Die dritte HMS Pandora war eine Brigg der Cruizer-Klasse mit 18 Kanonen. Sie lief 1806 vom Stapel und wurde 1811 zerstört.
 Die vierte HMS Pandora war ebenfalls eine Brigg der Cruizer-Klasse, die 1813 vom Stapel lief. Sie wurde 1831 verkauft.
 Die fünfte HMS Pandora war eine mit drei Kanonen bewaffnete Brigg. Das 1833 vom Stapel gelaufene Schiff wurde ab 1857 für den Küstenschutz eingesetzt und 1862 verkauft.
 Die sechste HMS Pandora war ein dampfgetriebenes Kanonenboot in Holzbauweise, das 1859 vom Stapel lief. Das Schiff wurde 1875 und erneut 1878 verkauft und in USS Jeanette umbenannt. Es unternahm mehrere Reisen in die Arktis. Dort ist es 1881 im Eis eingefroren und gesunken.
 Die siebente HMS Pandora war ein Kreuzer der Pearl-Klasse und lief 1889 vom Stapel. Ein Jahr später erhielt sie den Namen Katoomba und wurde 1906 verkauft.
 Die achte HMS Pandora war ein Kreuzer der Pelorus-Klasse. Das 1900 vom Stapel gelaufene Schiff wurde 1913 verschrottet.
 Die neunte HMS Pandora war ein Depotschiff. Das unter dem Namen Seti laufende Handelsschiff wurde 1914 angekauft und 1924 in Dolphin umbenannt. 1939 lief es auf eine Mine und sank.
 Die zehnte HMS Pandora war ein U-Boot der Parthian-Klasse. Das 1929 vom Stapel gelaufene Boot sank 1942 in Valletta, wurde im Folgejahr gehoben und 1957 abgewrackt.

Schiffsname der Royal Navy